Biologie
 Hiel, achterste deel van de voet

Personen met de achternaam Hiel
 Clement Hiel, Belgisch ingenieur, hoogleraar en ondernemer
 Emmanuel Hiel, Belgisch dichter en schrijver

Nederlandse of Vlaamse achternaam